Tom Morgan peut désigner :
 Tom Morgan (1866-1899), un joueur de rugby à XV gallois ;
  (1930-1987), un joueur de baseball américain ;
 Tom Morgan (1970-), un musicien et compositeur australien ;
 , dessinateur de comics américain.